Een gemeente in Tsjechië:
 Borek (okres Pardubice)
 Borek (okres Praha-východ)
 Borek (okres Havlíčkův Brod)
 Borek (okres Jičín)
 Borek (okres České Budějovice)
 Velký Borek (okres Mělník)
 Štěnovický Borek (okres Plzeň-jih)

 Een gemeente in Polen:
 Borek Wielkopolski

 Een dorp in Polen:
 Borek (district Gołdap)

 Anders:
 Börek, een hartig deeggerecht dat gemaakt wordt in veel landen die ooit hebben behoord tot het Ottomaanse Rijk